JUB est un sigle qui peut désigner :
 Jacobs University Bremen (en français, Université Jacobs de Brême), une université privée située à Brême, en Allemagne.

JUB est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Djouba, le principal aéroport du Soudan du Sud, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports